Буриново — название населённых пунктов.

Россия 
 Буриново — село в Жуковском районе Калужской области.
 Буриново — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.